Sponde – una delle Ore della mitologia greca
Sponde – satellite di Urano
Jean de Sponde – poeta francese